Buckland puede hacer referencia a:

Lugares 
Australia
 Buckland, un condado del estado de Nueva Gales del Sur.
 Buckland, un pueblo en el estado e isla de Tasmania.

Estados Unidos
 Buckland, una ciudad en el estado de Alaska.
 Buckland, un pueblo en el estado de Massachusetts.
 Buckland, una villa en el estado de Ohio.
 Buckland, un pueblo no incorporado en el estado de Virginia.

Inglaterra
 Varias parroquias civiles y los pueblos homónimos que se ubican dentro de su límite:
 Buckland, en el condado de Buckinghamshire.
 Buckland, en el condado de Gloucestershire.
 Buckland, en el condado de Hertfordshire.
 Buckland, en el condado de Oxfordshire.
 Buckland, en el condado de Surrey.

Personas 
 Jon Buckland (1977), un músico británico, guitarrista de la banda Coldplay.
 Raymond Buckland (1934), un reconocido miembro de la religión Wicca y la primera persona en extenderla a Estados Unidos.
 William Buckland (1784-1856), un naturalista, geólogo y paleontólogo británico.

Otros 
 Los Gamos, un lugar ficticio de El Señor de los Anillos llamado así en la versión original de la novela en inglés.